L'acronyme PACS peut désigner :
 le pacte civil de solidarité (également désigné par le nom commun pacs dont est dérivé le verbe « se pacser »), une forme limitée d'union civile (distinguée du mariage) ouverte en France aux couples majeurs, et dont les partenaires sont de même sexe ou de sexe différent ;
 Picture Archiving and Communication System, un système permettant de gérer les images médicales grâce à des fonctions d'archivage ;
 PAyments Clearing and Settlement, un système de communication interbancaire, défini par la norme ISO 20022 et utilisé dans le monde SEPA.